RSS és l'acrònim de Really Simple Syndication. Es tracta d'una família de formats de canals web XML utilitzats per publicar continguts actualitzats sovint, com ara llocs de notícies, blogs i podcasts, i per mitjà dels quals es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts.

El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que es fa innecessari haver de descarregar les imatges i els altres elements del web, descarregant-ne només els titulars; també el fet de poder adjuntar el contingut de molts llocs web en un sol espai. Per rebre les notícies RSS, la pàgina haurà de tenir disponible el servei RSS i un lector RSS.

Un programa que usa RSS s'anomena agregador, i n'hi ha de molts tipus: incrustats a navegadors web, widgets per a l'escriptori, en programes de correu electrònic i en webs i programes dedicats.

L'acrònim RSS es pot referir a qualsevol dels següents formats: Really Simple Syndication (RSS 2.0), RDF Site Summary (RSS 0.9 i 1.0) o Rich Site Summary (RSS 0.91).

Tot i que els formats RSS existeixen des del març de 1999, la icona RSS ("") no es va usar àmpliament fins al 2005-2006.

Usos

Notícies i blogs 
L'ús històric de RSS ha estat seguir notícies i entrades de blog de manera còmoda. Un client RSS molt popular va ser Google Reader, que va tancar el 2013. Des de llavors, l'auge de les plataformes socials i la decaiguda de la blogosfera, no ha aparegut una alternativa centralitzada tan forta. Pel contrari, hi ha centenars d'alternatives funcionals, entre les que destaca Nextcloud News.

Podcasts 
A l'any 2022, el fenomen dels podcast està revitalitzant l'interès per l'RSS i l'ús des de dispositius mòbils, amb aplicacions com AntennaPod que es manté activa des del 2012.

Altres 
En general, RSS es pot fer servir també per importar i exportar publicacions cronològiques de qualsevol tipus. Per exemple, l'Internet Archive permet generar canals RSS a partir de cerques de contingut, i seguir a través de RSS tot el que es publiqui amb un format, sobre un tema, o per part de certes autores. També, el promagari web d'agenda Gancio permet seguir o importar els seus continguts per RSS, malgrat no sigui un blog o un lloc de podcasts.

Agregadors de codi lliure de canals RSS 
 Marcel (imum.info net-reader)  (Windows).
 Akregator un agregador lliure integrat a KDE per als sistemes operatius tipus Unix.
 Mozilla Firefox gestiona els canals RSS com a adreces d'interès. Disponible en català per GNU/Linux, Mac i Windows.
 Sage  Extensió pel Firefox que permet organitzar els canals RSS i llegir-los a la pantalla del navegador.
 Mozilla Thunderbird gestiona els canals RSS anàlogament als comptes de correu. Disponible en català per GNU/Linux, Mac i Windows.
 Ticker  un agregador lliure per a Linux/GNUstep.

Servidors d'agregació de canals 
 RSS Hub, genera canals RSS per a dotzenes de portals que no suporten RSS.
 Nextcloud News, lector online i servidor per a apps mòbils.

Valoracions sobre l'adopció 
Segons Marshall Kirkpatric, coeditor del blog sobre tecnologia ReadWriteWeb, "la manca d'adopció del programari de lectura RSS per part dels consumidors i negocis és dels successos en la recent història tecnològica que pitjor parla de l'estat de la humanitat. Que un repositori personalitzat i centralitzat d'actualitzacions fetes via canals dinàmics d'informació oferts per fonts gratuïtes i fiables de publicació democràtica a tot el món hagi estat ignorat tecnològicament i reemplaçat en l'atenció popular per jueguitos que podreixen la ment fets en Flash a Facebook és tan depriment com la manera en què els somnis de l'educació pública es van trencar quan la promesa de la televisió es va tornar la seva realitat. [...] És terrible".

Crítica

Avantatges 
Trobem que:

- Les pàgines web i blocs distribueixen a través dels canals RSS les últimes actualitzacions d'aquelles pàgines web que són del seu interès. Mitjançant RSS podràs assabentar-te de les últimes notícies.

- La decisió està del costat de l'usuari, ja que ell és qui tria a quines pàgines web subscriure i quan donar-se de baixa d'aquestes pàgines web.

- L'RSS suposa un important estalvi en el temps de navegació i recerca d'informació. Al lector RSS, l'usuari tindrà un resum dels articles per poder decidir quina informació vol llegir.

- L'RSS està lliure d'SPAM, perquè no has de donar el teu correu electrònic. Això no passa amb subscripcions per correu electrònic, en què a més de rebre notícies, podries rebre també SPAM o altra informació no desitjada. Quan estàs subscrit a les fonts RSS d'una pàgina web, no rebràs altra informació que la que es publiqui a les pàgines web que són del teu interès.

- La cancel·lació de la subscripció a la pàgina web serà ràpida i senzilla. A les subscripcions via correu electrònic, sovint el subscriptor ha d'especificar les raons per les quals vol donar-se de baixa i després de ser confirmats petició. En canvi, amb l'RSS només s'ha d'eliminar la pàgina web del lector d'RSS. És així de senzill.

- Rebre les fonts o Canals RSS de les teves pàgines web preferides és totalment gratuït. Tant els continguts com la majoria dels programes (lectors RSS) que permeten llegir les notícies RSS són totalment gratuïts.

- Tots aquests avantatges es resumeixen en: els sistemes RSS et faciliten enormement l'accés a la informació d'internet que més t'interessa i et permeten estar permanentment informat.

Desavantatges 
Per contra:

- No tots els lectors RSS mostren les fotos (encara que molts sí que ho fan). 

- Rebre els canals RSS creen més trànsit i demanda al servidor, i per això pot fer que la connexió a Internet es torni una mica més lenta (encara que en realitat, el consum de banda dels Canals RSS és mínim), 

- Atès que es tracta d'una nova tecnologia, és possible que algunes pàgines web d'interès no publiquin encara les seves notícies a través d'un canal o font RSS. 

- El vocabulari que s'utilitza, especialment la terminologia especialitzada, són una mica confusos. Es tracta de termes en anglès que sovint no es tradueixen al català. A més, i atès que es tracta d'una tecnologia nova per a la majoria dels usuaris, els termes en català són una mica confusos.

Els estàndards

RSS 1.0 
El següent és un exemple d'arxiu RSS 1.0.
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF 
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

 <channel rdf:about="http://www.xml.com/xml/news.rss">
   <title>XML.com</title>
   <link>{{format ref}} http://xml.com/pub</link>
   <description>
     XML.com features a rich mix of information and services 
     for the XML community.
   </description>
   <image rdf:resource="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif"/>

   <items>
     <rdf:Seq>
       <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html"/>
       <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html"/>
     </rdf:Seq>
   </items>
   <textinput rdf:resource="http://search.xml.com"/>
 </channel>

 <image rdf:about="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif">
   <title>XML.com</title>
   <link>{{format ref}} http://www.xml.com</link>
   <url>{{format ref}} http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif</url>
 </image>

 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html">
   <title>Processing Inclusions with XSLT</title>
   <link>{{format ref}} http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link>
   <description>
    Processing document inclusions with general XML tools can be 
    problematic. This article proposes a way of preserving inclusion 
   information through SAX-based processing.
   </description>
 </item>

 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html">
   <title>Putting RDF to Work</title>
   <link>{{format ref}} http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html</link>
   <description>
    Tool and API support for the Resource Description Framework 
   is slowly coming of age. Edd Dumbill takes a look at RDFDB, 
    one of the most exciting new RDF toolkits.
   </description>
 </item>

 <textinput rdf:about="http://search.xml.com">
   <title>Search XML.com</title>
   <description>Search XML.com's XML collection</description>
   <name>s</name>
   <link>{{format ref}} http://search.xml.com</link>
 </textinput>
</rdf:RDF>

RSS 2.0 
El següent és un exemple d'arxiu RSS 2.0.

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Lift Off News</title>
    <link>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
    <description>Liftoff to Space Exploration.</description>
    <language>en-us</language>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
    <docs>{{format ref}} http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
    <managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>

    <item>
      <title>Star City</title>
      <link>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-starcity.asp</link>
      <description>How do Americans get ready to work with Russians aboard the
        International Space Station? They take a crash course in culture, language
        and protocol at Russia's Star City.</description>
      <pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate>
      <guid>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/06/03.html#item573</guid>
    </item>

    <item>
      <title>Space Exploration</title>
      <link>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
      <description>Sky watchers in Europe, Asia, and parts of Alaska and Canada
        will experience a partial eclipse of the Sun on Saturday, May 31st.</description>
      <pubDate>Fri, 30 May 2003 11:06:42 GMT</pubDate>
      <guid>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/30.html#item572</guid>
    </item>

    <item>
      <title>The Engine That Does More</title>
      <link>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-VASIMR.asp</link>
      <description>Before man travels to Mars, NASA hopes to design new engines
        that will let us fly through the Solar System more quickly. The proposed
        VASIMR engine would do that.</description>
      <pubDate>Tue, 27 May 2003 08:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/27.html#item571</guid>
    </item>

    <item>
      <title>Astronauts' Dirty Laundry</title>
      <link>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-laundry.asp</link>
      <description>Compared to earlier spacecraft, the International Space
        Station has many luxuries, but laundry facilities are not one of them.
        Instead, astronauts have other options.</description>
      <pubDate>Tue, 20 May 2003 08:56:02 GMT</pubDate>
      <guid>{{format ref}} http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/20.html#item570</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>

Vegeu també 
 Atom, un format similar en ús a RSS
 Viquinotícies en RSS
 Outline Processor Markup Language, un altre format usat en podcasts.

Enllaços externs 
 Bitàcoles i sindicació de continguts: dues eines per difondre informació, de Jorge Franganillo  i Marcos Antonio Catalán. 
 Què és RSS, Atom i XML?, explicació detallada sobre l'ús de l'RSS. 
 Video: RSS in Plain English  Vídeo explicatiu de 4 minuts a YouTube.

Referències 

Formats de fitxer
Sindicació web